Jan Kotowski ist der Name folgender Personen:

* Jan Erazm Kotowski (1885–1960), polnischer Maler des Realismus
 Jan Michael Kotowski (* 1979), deutsch-amerikanischer Politologe und Dozent an der Universität Santa Cruz